Dash (wasmiddel), een merk waspoeder
 MHC Dash, hockeyclub uit Hoogezand
 VV Dash, volleybalclub uit Vorden
 Dash Parr, superheld uit The Incredibles
 DASH7, opensourcestandaard
 Sony Dash, audiospeler
 Democratische Beweging voor Verandering (Dash), Israëlische politieke partij
 Diverse locomotieven van GE Transportation
 Diverse vliegtuigen van de Havilland Canada, zie Bombardier Q Series
 De Engelse term voor een gedachtestreepje (–).